Velika nagrada Španije 2001 je bila peta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2001. Odvijala se je 29. aprila 2001.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:18,201
|
|-
! 2
| 3
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:18,286
| +0,085
|-
! 3
| 4
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:18,635
| +0,434
|-
! 4
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 1:18,674
| +0,473
|-
! 5
| 5
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 1:19,016
| +0,815
|-
! 6
| 12
|  Jarno Trulli
| Jordan-Honda
| 1:19,093
| +0,892
|-
! 7
| 10
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 1:19,122
| +0,921
|-
! 8
| 11
|  Heinz-Harald Frentzen
| Jordan-Honda
| 1:19,150
| +0,949
|-
! 9
| 17
|  Kimi Raikkonen
| Sauber-Petronas
| 1:19,229
| +1,028
|-
! 10
| 16
|  Nick Heidfeld
| Sauber-Petronas
| 1:19,232
| +1,031
|-
! 11
| 9
|  Olivier Panis
| BAR-Honda
| 1:19,479
| +1,278
|-
! 12
| 6
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 1:19,660
| +1,459
|-
! 13
| 18
|  Eddie Irvine
| Jaguar-Ford 
| 1:20,326
| +2,135
|-
! 14
| 23
|  Luciano Burti
| Prost-Acer
| 1:20,585
| +2,384
|-
! 15
| 22
|  Jean Alesi
| Prost-Acer
| 1:20,601
| +2,400
|-
! 16
| 15
|  Enrique Bernoldi
| Arrows-Asiatech
| 1:20,696
| +2,495
|-
! 17
| 14
|  Jos Verstappen 
| Arrows-Asiatech
| 1:20,737
| +2,536
|-
! 18
| 21
|  Fernando Alonso
| Minardi-European
| 1:21,037
| +2,836
|-
! 19
| 7
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Renault
| 1:21,065
| +2,864
|-
! 20
| 19
|  Pedro de la Rosa
| Jaguar-Ford
| 1:21,338
| +3,137
|-
! 21
| 8
|  Jenson Button
| Benetton-Renault
| 1:21,916
| +3,715
|-
! 22
| 20
|  Tarso Marques 
| Minardi-European 
| 1:22,522
| +4,351
|}

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 65
| 1:31:03,305
| 1
| 10
|-
! 2
| 6
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 65
| + 40,738 s
| 12
| 6
|-
! 3
| 10
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 65
| + 49,626 s
| 7
| 4
|-
! 4
| 12
|  Jarno Trulli
| Jordan-Honda
| 65
| + 51,253 s
| 6
| 3
|-
! 5
| 4
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 65
| + 51,616 s
| 3
| 2
|-
! 6
| 16
|  Nick Heidfeld
| Sauber-Petronas
| 65
| + 1:01,893
| 10
| 1
|-
! 7
| 9
|  Olivier Panis
| BAR-Honda
| 65
| + 1:04,977
| 11
|  
|-
! 8
| 17
|  Kimi Räikkönen
| Sauber-Petronas
| 65
| + 1:19,808
| 9
|  
|-
! 9
| 3
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 64
| Sklopka
| 2
|  
|-
! 10
| 22
|  Jean Alesi
| Prost-Acer
| 64
| +1 krog
| 15
|  
|-
! 11
| 23
|  Luciano Burti
| Prost-Acer
| 64
| +1 krog
| 14
|  
|-
! 12
| 14
|  Jos Verstappen
| Arrows-Asiatech
| 63
| +2 kroga
| 17
|  
|-
! 13
| 21
|  Fernando Alonso
| Minardi-European
| 63
| +2 kroga
| 18
|  
|-
! 14
| 7
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Renault
| 63
| +2 kroga
| 19
|  
|-
! 15
| 8
|  Jenson Button
| Benetton-Renault
| 62
| +3 krogi
| 21
|  
|-
! 16
| 20
|  Tarso Marques
| Minardi-European
| 62
| +3 krogi
| 22
|  
|-
! Ods
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 49
| Vzmetenje
| 4
|  
|-
! Ods
| 18
|  Eddie Irvine
| Jaguar-Cosworth
| 48
| Motor
| 13
|  
|-
! Ods
| 5
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 20
| Zavore
| 5
|  
|-
! Ods
| 15
|  Enrique Bernoldi
| Arrows-Asiatech
| 8
| Pritisk goriva
| 16
|  
|-
! Ods
| 19
|  Pedro de la Rosa
| Jaguar-Cosworth
| 5
| Trčenje
| 20
|  
|-
! Ods
| 11
|  Heinz-Harald Frentzen
| Jordan-Honda
| 5
| Trčenje
| 8
|  
|}

Opombe 
Prve stopničke: BAR
Mika Häkkinen je zadnji krog začel kot vodilni, kmalu zatem pa zaradi okvarjenega dirkalnika odstopil.

Formula 1 sezona 2001
2001